Wahoo kan avse:

 Wahoo (fisk) – en fiskart i familjen makrillfiskar

Platser 
 Wahoo, Florida – en befolkad plats i delstaten Florida i USA
 Wahoo, Nebraska – en stad i delstaten Nebraska i USA
 Wahoo, West Virginia – en befolkad plats i delstaten West Virginia i USA